Третий этап сезона Кубка мира по биатлону 2008/09, как и второй, прошёл в австрийском Хохфильцене. Соревнования проводились с четверга 18 по воскресенье 21 декабря 2008 года. Этап первоначально должен был состояться в словенской Поклюке, но был перенесён из-за незавершённой реконструкции стадиона.

Расписание соревнований

Таблица призовых мест

Результаты

Индивидуальная гонка (18 декабря 2008)

Мужчины

Женщины

Спринтерская гонка (20 декабря 2008)

Мужчины

Женщины

Эстафетные гонки (21 декабря)

Мужчины

Женщины 

3-й этап